Farokhzad ist der Familienname folgender Personen:

 Fereydoun Farokhzad (1938–1992), iranischer Sänger, siehe Fereydun Farrochsad
 Forough Farokhzad (1934–1967), iranische Lyrikerin, siehe Forugh Farrochzad